Иван Димитров Далкалъчев е български революционер, воденски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Далкалъчев е роден в 1872 година във воденското село Владово, тогава в Османската империя, днес Аграс, Гърция. Брат е на Христо Далкалъчев. Завършва V клас на българската гимназия в Битоля. Влиза във ВМОРО в 1898 година и до 1903 година е ръководител на владовския комитет. През май 1903 година става нелегален четник във воденската чета. През Илинденско-Преображенското въстание става член на Горското началство. След въстанието е сред малкото дейци на организацията, които остават нелегални в районите си. През пролетта на 1904 година заминава за България. Умира в София в 1931 година.

Вижте също 
 Георги Далкалъчев
 Насто Далкалъчев
 Христо Далкалъчев
 Климент Далкалъчев
 Димитър Далкалъчев
 Петър Далкалъчев

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Родени във Владово
Починали в София
Български имигранти от Македония в София